Aglaia, a görög mitológiában a Khariszok, a római mitológiában a Gráciák egyike
Aglája, a kolozsvári református diáktársaság irodalmi évkönyve
Aglája, női keresztnév
Aglaja, 2012-es magyar–lengyel–román film